Solstånd eller solstitier (singularis solstitium) kallas de två punkter på en planets omloppsbana där dess rotationsaxels vinkel mot riktningen till solen är minst. På jorden talar man om sommarsolstånd och vintersolstånd.

Se även
 Dagjämning

Externa länkar

Astronomi